Clay Hill ist der Name folgender Orte:

in den Vereinigten Staaten:
 Clay Hill (Georgia)
 Clay Hill (Maine)
 Clay Hill (Pennsylvania)
 Clay Hill (Tennessee)
 Clay Hill (Texas)

in England:
 Clay Hill (Berkshire)
 Clay Hill (Bristol)
 Clay Hill (London)

Erhebungen in den Vereinigten Staaten:
 Clay Hill (Kentucky)	
 Clay Hill (Hügel, Maine)	
 Clay Hill (Massachusetts)	
 Clay Hill (Montana)	
 Clay Hill (New York)	
 Clay Hill (Oregon)	
 Clay Hill (Hügel, Texas)	
 Clay Hill (Utah)	
 Clay Hill (Vermont)